Губернатор Нового Южного Уэльса () является представителем монарха Австралии (в настоящее время — короля Карла III) в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Примечания 

 
Губернаторы
Губернаторы